Пётр Васильевич Брайков () — русский  военный  деятель, полковник (1915). Герой Первой мировой войны, участник Русско-японской войны, погиб в бою.

Биография 
В 1887 году после окончания Харьковской гимназии вступил в службу. В 1890 году после окончания  Чугуевского военного училища по I разряду произведён в подпоручики и выпущен в 13-й резервный батальон. В 1894 году  произведён в поручики, в 1900 году в штабс-капитаны. В 1902 году после окончания Офицерской стрелковой школы «успешно» произведён в капитаны.

С 1904 году участник Русско-японской войны, командовал ротой в Пензенском 121-м пехотном полку. Был ранен и контужен. За боевые отличия в этой войне был награждён орденами  Святого Станислава 2 степени с мечами, Святой Анны 4-й, 3-й и 2-й степени с мечами и Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

С 1914 года участник Первой мировой войны,
подполковник 273-го Богодуховского пехотного полка, был ранен. 7 декабря 1914 года умер от ран полученных в бою с неприятелем (ВП 27.02.1916 — исключен из списков полка умершим). 3 июня 1915 года (старшинство от 06.10.1914)  посмертно произведён в полковники.

Высочайшим приказом от 10 ноября 1915 года  за храбрость был награждён Георгиевским оружием:

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1905)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (ВП 1905)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 1905)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (ВП 1905)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 1907)
 Георгиевское оружие (ВП 10.11.1915)

Примечания

Литература 
 
 
 по военному ведомству//Разведчик №1261, 06.01.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик  №1294, 25.08.1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид  №269, 1915 г.
 РГВИА Ф.400. Оп.9. Д.35285. Л.33 (1914 г.), Оп.12. Д.26973. Л.810-813, Оп.17. Д.24921 (1915 г.)

Ссылки 
 
  Брайков Пётр Васильевич. // Георгиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Чугуевского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)